Die Spielzeit 2015/16 war die neunte reguläre Spielzeit nach der Umbenennung der ehemaligen Schweizer Nationalliga A in National League A, welche durch den SC Bern gewonnen wurde. Die reguläre Saison begann am 9. September 2015 mit der vorgezogenen Partie ZSC Lions gegen den SC Bern und endete am 27. Februar 2016. Die Play-offs und die Play-Outs begannen am 3. März 2016.

Modus 
Gespielt werden von den 12 Teams zwei Doppelrunden zu je 22 Spielen. Dazu gibt es pro Team je 6 Zusatzbegegnungen gegen 3 Gegner, die aufgrund einer regionalen Einteilung (Ost, Zentral, West) festgelegt sind. Insgesamt bestreitet also jede Mannschaft 50 Qualifikationsspiele. Danach ermitteln die besten acht Mannschaften den Schweizer Meister im Play-off-Stil. Die Viertelfinals, Halbfinals und der Final werden nach dem Modus Best-of-Seven gespielt.

Die anderen vier Mannschaften ermitteln in den Play-outs diejenige Mannschaft, die gegen den Meister der National League B um den Klassenerhalt spielen muss.

Teilnehmer 

In der Saison 2015/16 werden zwölf Mannschaften in der NLA vertreten sein. Zurück in der Liga sind nach zweijähriger Abstinenz die SCL Tigers, die sich in der Liga-Qualifikation der Vorsaison um den letzten freien Platz gegen die Rapperswil-Jona Lakers durchsetzten.

Hauptrunde

Tabelle 

Legende: GP = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung, NNV = Niederlage nach Verlängerung, SNP = Siege nach Penaltyschießen, NNP = Niederlage nach Penaltyschießen, TVH = TorverhältnisErläuterungen:

Beste Scorer 

Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte; Fett:  Bestwert

1 Zum Vergleich: Spieler mit den meisten Strafminuten
Stand: Saisonende 2015/16

Beste Torhüter 
(Torhüter mit mindestens 15 Spielen)
Abkürzungen:  Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett:  Bestwert

Stand: Saisonende 2015/16

Playoffs

Playoff-Baum 
Für jede Runde werden die Paarungen anhand der Tabelle in der Qualifikation erneut ermittelt. Gespielt wird nach dem Best-of-Seven-Modus.

Viertelfinal 
Die Viertelfinalserien fanden vom 3. bis zum 12. März 2016 statt.

HR = Hauptrunde

Halbfinal 
Die Halbfinalserien fanden vom 17. bis zum 28. März 2016 statt.

HR = Hauptrunde

Final

Meistermannschaft des SC Bern

Play-outs

Modus 
Nach dem Ende der regulären Saison bestreiten die Teams auf den Plätzen neun bis zwölf eine Abstiegsrunde, wobei die Mannschaften die Punkte aus der Hauptrunde mitnehmen.

Nach der Abstiegsrunde, die sechs Spieltage beträgt, ermitteln die beiden Vereine auf den Plätzen elf und zwölf im Modus Best of Seven den Letztplatzierten der NLA, dieser muss anschließend die Liga-Qualifikation gegen den Meister der NLB bestreiten.

Platzierungsrunde 

Legende: GP = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung, NNV = Niederlage nach Verlängerung, SNP = Siege nach Penaltyschießen, NNP = Niederlage nach Penaltyschießen, TVH = TorverhältnisErläuterungen:

Playout-Final 

Der Playout-Final fand vom 19. bis zum 21. März 2016 statt.

HR = Hauptrunde (inkl. Platzierungsrunde)

Liga-Qualifikation 

Die Ligaqualifikation war als Playoffserie Best of Seven vorgesehen. Da der NLB-Meister HC Ajoie keinen Lizenzantrag gestellt hatte, entfiel die Ligaqualifikation in der Saison 2015/16. Der EHC Biel verblieb somit kampflos in der NLA.

Auszeichnungen 
Wertvollster Spieler Pierre-Marc Bouchard (EV Zug)
Bester Torhüter Tobias Stephan (EV Zug)
Bester Verteidiger Daniel Sondell (EV Zug)
Bester Stürmer Pierre-Marc Bouchard (EV Zug)
Bester Trainer Marc Crawford (ZSC Lions)
Aufsteiger des Jahres Auston Matthews (ZSC Lions)

All-Star Team Tobias Stephan (Zug); Daniel Sondell (Zug), Mikko Mäenpää (Ambri-Piotta); Pierre-Marc Bouchard (Zug), Perttu Lindgren (Davos), Auston Matthews (ZSC Lions)

Schweizer All-Star Team Tobias Stephan (Zug); Romain Loeffel (Genf), Eric Blum (Bern); Andres Ambühl (Davos), Marc Wieser (Davos), Lino Martschini (Zug)

Weblinks 
 National League

Einzelnachweise 

2015
Eishockeysaison 2015/16